Orlamünde ist der Name folgender Orte:
 Orlamünde, eine Stadt in Thüringen
 Grafschaft Orlamünde, eine Grafschaft auf dem Gebiet des heutigen Thüringen
 Grafschaft Weimar-Orlamünde, eine Grafschaft auf dem Gebiet des heutigen Thüringen
 Kemenate Orlamünde, eine Burgruine in Orlamünde

Orlamünde ist der Name folgender Personen:
 Adelheid von Weimar-Orlamünde (* um 1055; † 28. März 1100)
 Albrecht II. (Weimar-Orlamünde) (* nach 1182; † vor dem 22. Oktober 1245) 
 Siegfried I. (Weimar-Orlamünde) (* um 1075; † 9. März 1113)
 Siegfried II. (Weimar-Orlamünde) (* 1107; † 19. März 1124)
 Julia Orlamünde (* 18. Juni 1964; † 29. April 2008) eine deutsche Altorientalistin

Orlamünde ist außerdem der Name von:
 den Grafen von Orlamünde aus dem Hause Weimar (Adelsgeschlecht)
 den Grafen von Orlamünde aus dem Hause der Askanier (Linie Weimar-Orlamünde)
 Boëtius von Orlamünde, einem Roman von Ernst Weiß